Vyacheslav Zahorodnyuk, né le  à Odessa, est un patineur artistique qui a représenté l'Union soviétique puis l'Ukraine.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique ukrainien
Patineur artistique soviétique
Naissance en août 1972
Naissance à Odessa
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion d'Europe de patinage artistique